Le terme rose peut faire référence le plus souvent à une fleur, la rose, ou à une couleur, le rose, mais aussi à des noms propres et des toponymes, repris dans des titres d'œuvres.

Botanique 
 La rose, fleur du rosier

Couleur 
 le rose, une couleur

Anthroponymie

Nom de famille 

 April Rose Pengilly (née en 1988), actrice australienne ;
 Ava Rose (née en 1986), actrice américaine de films pornographiques ;
 Axl Rose (né en 1962), musicien américain ;
 Barbara Rose (1936-2020), historienne et critique d'art américaine ;
 Billy Rose (1899-1966), parolier américain ;
 Carsyn Rose, actrice américaine ;
 Chakira Rose (née en 2001), haltérophile seychelloise ;
 Charles de Tricornot de Rose (1876-1916), militaire français ;
 Charles Rose, tireur à la corde américain ;
 Charlie Rose (né en 1942), journaliste américain ;
 Cyrille Rose (1830-1902), clarinettiste français ;
 David L. Rose (1967-), scientifique américain ;
  ;
 Deanne Rose (1999-), joueuse de football ;
 Demi Rose (née en 1995), mannequin britannique ;
 Derrick Rose (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
 Edmund Rose (1836-1914), chirurgien allemand, fils de Gustav Rose et neveu de Heinrich Rose ;
 Emily Rose (née en 1981), actrice américaine ;
 Étienne Hugues Rose (1812-1899), général de division français ;
 Felissa Rose (née en 1969), actrice américaine de série B ;
 Félix Rose, cinéaste, fils de Paul Rose ;
 François de Rose, marquis de Provenchère (1623-1704) ;
 François de Tricornot de Rose (1910-2014), diplomate français ;
  ;
 Gabrielle Rose (née en 1954), actrice canadienne ;
 Gustav Rose (1798-1873), minéralogiste allemand ;
 Guy Rose (1867-1925), artiste-peintre impressionniste américain ;
 Heinrich Rose (1795-1864), minéralogiste et chimiste allemand ;
 Helen Rose (1904-1985), costumière américaine pour le cinéma ;
 Henry R. Rose (1856 – 1923), homme politique américain ;
 Irwin Rose (1926-2015), biochimiste américain, prix Nobel de chimie en 2004 ;
  ;
 Jackson Rose (1886-1956), directeur de la photographie américain ;
  ;
 Jalen Rose (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
 Jean-Baptiste Rose (1714-1805), théologien français ;
 Jenny Rose (née en 1970), triathlète néo-zélandaise ;
 Jim Rose (né en 1956), artiste de cirque contemporain américain ;
 Joseph Nelson Rose (1862-1928), botaniste américain ;
 Justin Rose (né en 1980), golfeur britannique ;
 Lee Rose, cinéaste américaine ;
 Lindsay Rose (né en 1992), footballeur français ;
 Lucien Rose (1916-2004), homme politique français ;
 Ludwig Rose (1819-1886), homme politique prussien ;
 Malik Rose (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Mandahla Rose, actrice australienne ;
 Mauri Rose (1906-1981), pilote automobile américain ;
 Mervyn Rose (1930-2017), joueur de tennis australien ;
 Mia Rose (née en 1987), actrice américaine de films pornographiques ;
 Michael Rose (né en 1957), musicien jamaïcain ;
  ;
 Murray Rose (1939-2012), nageur australien ;
 Nong Rose, première boxeuse (muay-thaï) thaïlandaise trans à combattre en France ;
  ;
 Penny Rose, costumière britannique ;
 Perry Rose (né en 1961), auteur-compositeur-interprète belgo-irlandais ;
 Peter Edward Rose, Sr. (né en 1941), joueur et gérant de baseball américain ;
 Reginald Rose (1920-2002), écrivain américain ;
 Rose Rose (1914-1981), militante pour le droit des prisonniers politiques, mère de Paul Rose et Jacques Rose du FLQ ;
 Ruth Rose (1896-1978), scénariste américaine ;
 Seraphim Rose (1934-1982), religieux orthodoxe américain ;
 Sonya Rose (1935-2020), historienne et sociologue américaine ;
 .

Prénom 
Rose est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Il existait avant la Révolution mais était peu utilisé. La Révolution française lui donne une grande popularité, puisqu’il représente un compromis entre la tradition populaire, le christianisme et la Révolution. Il est très fréquemment attribué jusqu’aux années 1860, et encore donné 1700 fois en 1900. Il recule ensuite jusqu’à quasiment disparaître dans les années 1980. Il est à nouveau donné dans les années 2000, environ 500 fois par an. Il se fête le  ( floréal).

Saintes chrétiennes

Pseudonyme 

 Amber Rose (1983-), mannequin, actrice et personnalité mondaine américaine ;
 Calypso Rose (1940-), chanteuse trinidadienne ;
 Eli Rose, autrice-compositrice-interprète québécoise ;
 Rose (1978-), chanteuse française.

Personnages de fiction 
 Rose, personnage du manga et anime Fullmetal Alchemist,
 Rose, personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter,
 Rose DeWitt Bukater, personnage principal dans le film Titanic,
 Rose Granger-Weasley, personnage apparu dans l'épilogue (19 ans plus tard) de Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Toponymes

Communes françaises

Autres 
 Rose, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Rose, census-designated place américaine dans l'État d'Oklahoma ;
 L'île Rose, atoll des Samoa américaines ;
 Mont Rose, deuxième sommet des Alpes, situé en Italie et en Suisse ;
 Rose, commune italienne de la province de Cosenza ;
 La Rose, hameau de la commune de Saint-Martin-d'Auxigny dans le département du Cher (France) ;
 La Rose, quartier de Marseille et station de métro qui s'y trouve ;
 Palais Rose de l'avenue Foch, hôtel particulier parisien aujourd'hui disparu ;
 , surnom donné à différentes villes.

Art et culture

Littérature 
 Rose, nouvelle de Guy de Maupassant (1884),
 Rose, titre d'un hors-série de la série de bande dessinée Bone,
  (Die Rose), conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer.
 Rose, roman de Tatiana de Rosnay (2010) (titre original : The House I Loved).

Peinture 
  [titré d'abord ], est un tableau monumental de Jay DeFeo (1929-1989), artiste "visuelle" associée à la Beat Generation, presque l’œuvre de toute une vie, réalisée entre 1957 et 1965 et devenue une référence de l'art contemporain.

Musique

Album 
 Rose, le premier album de Kato Miliyah sorti en 2005,
 Rose, le premier album de Rose sorti en 2006,

 Roses, le sixième album studio des Cranberries sorti en 2012,
 Roses, le troisième album de Cœur de pirate sorti en 2015,

Chanson 
 Rose, chanson d'Anne Sylvestre sortie en 1981,
 Rose, single de Anna Tsuchiya sorti en 2006,

 Roses, chanson du groupe américain The Chainsmokers featuring. Rozes sortie en 2015,
 Roses, chanson du rappeur américain Saint Jhn sortie en single en 2019,

 The Rose (1980), chanson d'Amanda McBroom, rendu célèbre par Bette Midler,

Cinéma 
 Rose, film français de Raymond Rouleau (1936) ;
 Rose (Rose Bernd), film allemand de Wolfgang Staudte (1957) ;
 Audrey Rose, film américain de  Robert Wise, sorti en 1977 ;
 The Rose, film américain de Mark Rydell, sorti en (1979) ;
 Broadway Danny Rose, film américain de Woody Allen, sorti en 1984 ;
 Rose, film français de Aurélie Saada, sorti en 2021.

Télévision 
 Rose, le premier épisode de la première saison de la nouvelle version de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who (2005).

Presse 
 Rose Magazine, journal français gratuit destiné aux femmes malades du cancer.

Architecture 
 Rose ou rosace : Ouverture sculptée circulaire, notamment dans les églises.

Jeux 
 La rose, une enseigne de cartes à jouer.

Autres 
 Rose des vents, figure indiquant les points cardinaux et les orientations intermédiaires, jusqu’à 32 directions,
 Rose des sables, ou rose du désert, agglomération de gypse de couleur jaune ou rose trouvée dans certains déserts,
 Rose, cocktail au vermouth et à la liqueur de cerise,
 Rose, pièce de certains problèmes d'échecs féeriques,
 Gang rose, groupe d'activistes défendant les droits des femmes en Inde,
 Rational Rose, logiciel de modélisation UML diffusé par l'éditeur américain Rational,
 Feuille de rose ou pétale de rose, autres noms de l'anulingus,
 Prince Rose (1928-1944), cheval de courses,
 Rose millénial, tendance de mode apparue vers 2016,
 Le mot « rose » désigne également le « miroir », tache claire et érectile du fessier du chevreuil,
 Rose de Luther (sceau de Luther, symbole du luthéranisme),
 Rose mystique (surnom de Marie mère de Jésus, dans les Litanies de Lorette, 
 ,
 Rose (héraldique).
 La Rose Gastaldi est une rose sans épine, produite exclusivement à Monaco durant les périodes de Noël

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 

 Broderie temporelle autour de « rose »

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom révolutionnaire
Prénom féminin